

Geografia

Spagna 
 Sils – comune in provincia di Girona (Catalogna)

Svizzera 
 Sils im Bergell – nome tedesco di Soglio, ex comune ora frazione del comune di Bregaglia nella regione Maloja (Canton Grigioni)
 Sils im Domleschg – comune nella regione Viamala (Canton Grigioni)
 Sils im Engadin – comune nella regione Maloja (Canton Grigioni)
 Sils Baselgia – frazione del comune di Sils im Engadin
 Sils-Maria – frazione del comune di Sils im Engadin